FC Anji Mahacikala este un club de fotbal din Mahacikala, Rusia care evoluează în Prima Ligă Rusă.

Lotul sezonului 2012

Palmares 
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-bgcolor="#efefef"
! Sezon
! Div.
! Poz.
! MJ
! V
! E
! Î
! GM
! GP
! P
!Cupa Rusiei
!colspan=2|Cupele europene
!Golgheteri
|-
||1992||rowspan="2"|3, zona 1||5||38||23||2||13||77||46||48||-||colspan="2"|-||align="left"| Gasanbekov - 14
|-
||1993||1||38||27||1||10||98||31||55||R128||colspan="2"|-||align="left"| Gasanbekov - 30
|-
||1994||rowspan="3"|3, „Vest”||10||40||19||5||16||57||41||43||R256||colspan="2"|-||align="left"|Gasanbekov - 14
|-
||1995||7||42||24||4||14||47||43||76||R32||colspan="2"|-||align="left"| Gasanbekov - 24
|-
||1996||bgcolor="lightgreen"|2||38||28||3||7||99||36||87||QF||colspan="2"|-||align="left"| Gasanbekov - 33
|-
||1997||rowspan="3"|2||13||42||18||6||18||66||72||60||R32||colspan="2"|-||align="left"| Gasanbekov - 17
|-
||1998||12||42||17||6||19||47||56||57||R64||colspan="2"|-||align="left"| Gasanbekov - 15
|-
||1999||bgcolor="lightgreen"|1||42||26||8||8||55||20||86||R64||colspan="2"|-||align="left"| Sirkhaev - 11
|-
||2000||rowspan="3"|PLR||4||30||15||7||8||44||31||52||QF||colspan="2"|-||align="left"| Ranđelović - 12
|-
||2001||13||30||7||11||12||28||34||32||bgcolor="silver"|RU||colspan="2"|-||align="left"| Sirkhaev - 10
|-
||2002||bgcolor="pink"|15||30||5||10||15||22||42||25||R16||CU||prima rundă||align="left"| Budunov - 4
|-
||2003||rowspan="7"|2||6||42||19||13||10||52||33||70||bgcolor="bronze"|SF||colspan="2"|-||align="left"| Budunov - 10
|-
||2004||8||42||16||12||14||50||53||60||R32||colspan="2"|-||align="left"| Lakhiyalov - 9
|-
||2005||11||42||14||13||15||47||48||55||R64||colspan="2"|-||align="left"|Lakhiyalov - 9
|-
||2006||15||42||15||8||19||57||66||53||R64||colspan="2"|-||align="left"| Antipenko - 14
|-
||2007||10||42||16||9||17||41||44||57||R32||colspan="2"|-||align="left"| Agalarov - 6
|-
||2008||6||42||20||12||10||63||35||72||R64||colspan="2"|-||align="left"| Ashvetiya - 17
|-
||2009||bgcolor="lightgreen"|1||38||21||12||5||61||31||75||R32||colspan="2"|-||align="left"| Martsvaladze - 13
|-
||2010||rowspan="1"|PLR||-||-||-||-||-||-||-||-||R64||colspan="2"|-||-
|}

Jucători notabili 

URSS/Rusia
  Omari Tetradze
  Kakhaber Tskhadadze
  Sergei Grishin
  Sergei Nekrasov
  Andrei Solomatin
  Renat Yanbayev
   Ilia Tsymbalar

Fostele republici sovietice
  Ilgar Abdurakhmanov
  Emin Agaev
  Tamerlan Akhmedov
  Arif Asadov
  Elshan Gambarov
  Igor Getman
  Vyaçeslav Lıçkin
  Narvik Sirkhayev
  Aleksandr Zhidkov
  Gennadiy Lesun
  Vladimir Sheleg

  Andrei Sinitsin
  Syarhey Yaskovich
  Valeri Abramidze
  Kakhaber Aladashvili
  Mikheil Ashvetia
  Revazi Barabadze
  Aleksandr Gogoberishvili
  Sandro Iashvili
  Otar Martsvaladze
  Kahaber Mzhavanadze
  Giorgi Navalovski
  Edik Sadzhaya
  Dmitriy Byakov
  Sergei Ivanov
  Roman Uzdenov
  Konstantin Kotov
  Eriks Pelcis
  Viktoras Olšanskis
  Tadas Papečkys
  Andrius Velička

  Egidijus Žukauskas
  Denis Ilescu
  Nicolae Josan
  Alier Ashurmamadov
  Andrei Manannikov
  Pavel Kharchik
  Vladyslav Prudius
  Ruslan Agalarov
  Jafar Irismetov

Europa
  Dženan Hošić
  Amel Mujčinovič
  Elvir Rahimić
  Marek Hollý
  Todor Timonov
Africa
  Michel Pensée
  Emmanuel Osei Kuffour
  Kébé Baye

Legături externe 
 Site Oficial 

a